Puchar Ligi Irlandii Północnej w piłce siatkowej mężczyzn 2022 – 5. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Ligi Irlandii Północnej zorganizowany przez stowarzyszenie Northern Ireland Volleyball. Zainaugurowany został 24 października 2022 roku.

W rozgrywkach uczestniczyło 9 drużyn grających w Premier League oraz Division 1. Rozgrywki składały się z 1. rundy, ćwierćfinałów, półfinałów oraz finału. We wszystkich rundach rywalizacja toczyła się w systemie pucharowym, a o awansie decydował jeden mecz. Przed 1. rundą odbyło się losowanie wyłaniające drabinkę turniejową.

Finał odbył się 10 grudnia 2022 roku w Methodist College Belfast. Po raz drugi Puchar Ligi Irlandii Północnej zdobył zespół , pokonując w finale .

Rozgrywki zostały przywrócone po trzech sezonach przerwy spowodowanej pandemią COVID-19.

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

I runda

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Uwagi

Przypisy 

Puchar Ligi Irlandii Północnej w piłce siatkowej mężczyzn
2022 w piłce siatkowej
2022 w Wielkiej Brytanii